Aphaenogaster longiceps flava é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

longiceps flava
Espécies descritas em 1921